Casini, een plaats in de Italiaanse gemeente Rufina
 Juliette Casini, een Belgische zwemster, gespecialiseerd in de vrije slag
 Pier Ferdinando Casini, een Italiaans christendemocratisch politicus
 Stefania Casini, een Italiaanse actrice, scenarioschrijver, regisseur en producent